Saint-Sépulcre ist Namensbestandteil folgender französischer Gemeinden:

 La Chapelle-Saint-Sépulcre, Département Loiret
 Villers-Saint-Sépulcre, Département Oise